La faune piscicole du Japon compte environ 312 espèces différentes.

A

B

C

D

E

Sources 
 Fishbase,en plusieurs langues disponibles

Japon